Schindler puede referirse a:

 Anton Felix Schindler (1795-1864), músico austriaco.
 Rudolf Michael Schindler (1887-1953), arquitecto estadounidense.
 Alma Marie Schindler (Alma Mahler) (1879-1964), compositora austriaca.
 Emilie Schindler (1907-2001), esposa de Oskar Schindler.
 Oskar Schindler (1908-1974), empresario y espía alemán.
 El arca de Schindler (1982, novela escrita por Thomas Keneally).
 La lista de Schindler (1993, película dirigida por Steven Spielberg).
 Torre Schindler (torre mirador en la ciudad de Sevilla).
 Schindler, empresa suiza fabricante de ascensores y escaleras mecánicas.